Burang (koninkrijk), ook Purang en lokaal beter bekend onder Tegla Toke, een voormalig koninkrijk in Tibet
Burang (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Ngari in de Tibetaanse Autonome Regio
Burang (gemeente), een gemeente in het arrondissement Burang in Tibet
Burang (plaats), een plaats in de gemeente en het arrondissement Burang in Tibet